Ка́рпова — женская форма русской фамилии .

 Известные носители 
 Карпова, Александра Степановна (род. 1940) — мастер хохломской росписи, заслуженный художник РСФСР (1973), народный художник РФ (1993).
 Карпова, Анна:
 Карпова, Анна Самойловна (ур. Лувищук; 1883—1968) — русская революционерка, директор МИФЛИ и директор Исторического музея в Москве.
 Карпова, Анна Валериевна (род. 1976) — российская художница, лауреат премии «Икар» (2015).
 Карпова, Анна Витальевна (род. 1995) — российская гребчиха, серебряная медалистка чемпионата России по академической гребле в двойках без рулевого и восьмёрках с рулевым (2016).
 Карпова, Вера Александровна (род. 1933) — советская и российская актриса.
 
 Карпова, Евгения Владимировна (1893—1980) — русская и советская актриса.
 Карпова, Евдокия Фёдоровна (1923—2000) — советский государственный деятель, заместитель председателя СМ РСФСР, депутат ВС СССР.
 
 
 Карпова, Клавдия Павловна (1926—2002) — бригадир совхоза, Герой Социалистического Труда.
 Карпова, Марина Евгеньевна (род. 1972) — белорусский и российский режиссёр-мультипликатор.
 
 Карпова, Надежда Алексеевна (род. 1995) — российская футболистка.
 Карпова, Наталия Ивановна (1940—1995) — советская поэтесса и переводчик.
 
 Карпова, Софья Николаевна (род. 1920) — советская учёная-психолог.
 Карпова, Юлия Сергеевна (род. 1984) — российская хоккеистка, тренер.

Топонимы 
 Карпова — река в России, протекает в Мурманской области.
 Карпова — деревня в Орловской области России. См. также